«Академия Сегед-Чанада Грошича» () — венгерский футбольный клуб, расположенный в Сегеде. Цвета команды черно-синие. Домашние матчи проводит на стадионе «». Клуб, принадлежащий Римско-католической епархии Сегед-Чанад, был назван в честь легендарного венгерского голкипера Дьюлы Грошича.

Наименования 
 2011—2019 — «Сегед 2011»
 2020— — «Академия Сегед-Чанада Грошича»

Статистика выступлений

Ссылки 
  
 Soccerway

Футбольные клубы Венгрии
Спорт в Сегеде
Организации Сегеда